Во́дный — хутор в Ипатовском городском округе Ставропольского края России.

Варианты названия 
 Водный (он же Садовый),
 Садовый,
 Садовый (Водный).

География 
Расстояние до краевого центра: 105 км. Расстояние до районного центра: 12 км.

История 
В 1930 году на территории хутора был организован колхоз «Новая жизнь». В 1931 году хозяйство присоединилось к колхозу им. Шейко (с. Винодельное), а с 1932 года вновь действовало как самостоятельный колхоз.

По данным 1939 года, хутор Водный (Садовый) числился в составе Ипатовского сельсовета с центром в селе Ипатово. На карте Генштаба Красной армии 1941 года в населённом пункте (подписан как Садовый) 102 двора.

В 1953 году колхоз «Новая жизнь» влился в укрупнённый колхоз им. Сталина (с 1961 — им. Кирова).

На 1 января 1983 года хутор находился в подчинении Ипатовского горсовета. На карте Генштаба ВС СССР 1985 года издания для Водного указано население 240 человек.

До 1 мая 2017 года Водный входил в упразднённое городское поселение Ипатово.

Население 

По данным переписи 2002 года, 95 % населения — русские.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Ипатовского городского округа